33 Armia (ZSRR)
 33 Armia Rakietowa